Venti – numero naturale
 Venti – plurale di vento
 Venti – album di Giorgio Canali
 Venti – film
 Enrico Venti – produttore televisivo, attore e conduttore radiofonico italiano

Pagine correlate 
 20 (disambigua)